Rue du Vieil-Hôpital peut désigner : 
la rue du Vieil-Hôpital à Nantes
la rue du Vieil-Hôpital à Strasbourg